Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse (livro), de Vicente Blasco Ibáñez
 Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse (1921), filme com Rodolpho Valentino
 Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse (1962), filme com Glenn Ford e Ingrid Thulin

Desambiguações de cinema